Tony Scott peut désigner :
 Tony Scott (1921-2007), clarinettiste de jazz américain ;
 Tony Scott (1944-2012), réalisateur, producteur, acteur, scénariste et cadreur britannico-américain ;
  (1951-), joueur de baseball professionnel américain ;